O Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), é um supergrupo de Operações Especiais, subordinada a Polícia Civil do Estado de São Paulo e criada pelo Decreto nº 64.359, de 02 de Agosto de 2019, pelo Governador do Estado de São Paulo João Dória, para substituir o antigo órgão DECADE (desativado pelo mesmo decreto). 

Com a desativação do Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas, foram transferidos seus cargos, funções-atividades, direitos, obrigações, acervos, bens móveis e equipamentos para o novo órgão. A nova estrutura reúne policiais, homens e mulheres, com habilidades especiais - como atiradores de elite, especialistas em resgates, negociadores e pilotos de helicópteros.

É órgão de execução da Polícia Civil e responsável por: 

I - executar atividades operacionais estratégicas;

II - investigar as infrações penais de extorsão mediante sequestro, de extorsões e de extorsão com restrição de liberdade da vítima;

III - cumprir mandados de prisão e mandados de apreensão de adolescentes;

IV - apurar os crimes praticados contra turistas:

a) nas áreas abrangidas pelos Aeroportos de São Paulo - Deputado Freitas Nobre (Congonhas), Internacional de São Paulo - Governador André Franco Montoro (Guarulhos) e Internacional de Viracopos (Campinas), bem como pelo Porto de Santos;

b) em locais de eventos de repercussão.

c) as infrações penais de intolerância entre torcedores e torcidas, motivadas por intransigência;

III - receber, registrar e dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão de adolescentes infratores;

IV - manter intercâmbio com congêneres, visando à captura de condenados, descoberta de paradeiros e informações de interesse policial;

V - coordenar e executar as atividades de polícia judiciária e de policiamento preventivo especializado, nas áreas abrangidas pelos Aeroportos de São Paulo - Deputado Freitas Nobre (Congonhas), Internacional de São Paulo - Governador André Franco Montoro (Guarulhos) e Internacional de Viracopos (Campinas), bem como pelo Porto de Santos;

VI - executar as atividades da Polícia Civil em locais de eventos de repercussão;

VII - promover a proteção a dignitários.

Todos os grupos operacionais das delegacias especializadas da Polícia Civil situadas na Capital passam a ser subordinados ao mesmo departamento, ocupando, inclusive, o mesmo imóvel, que será locado na zona oeste de São Paulo.

A unidade também reúne todos os grupos operacionais e delegacias especializadas da capital paulista, como a Divisão de Operações Especiais (DOE), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic); a Divisão Antissequestro; a 5 ª Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), ambas do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP); e a Divisão de Capturas, do Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas (Decade).

Ligações externas 
1.SP reúne grupos operacionais da Polícia Civil em novo departamento

2. Decreto Estadual nº 64.359/2019

Polícia Civil do Estado de São Paulo